Цвиянович (, ) — хорватская и сербская фамилия.

Известные носители:
 Цвиянович, Желька (род. 1967) — сербский политик. 
 Цвиянович, Хана (род. 2002) — хорватская фигуристка.